И́горь Коня́ев:
 Коняев, Игорь Григорьевич (род. 1963) — российский театральный актёр, режиссёр, лауреат Государственной премии России.
 Коняев, Игорь Николаевич (род. 1960) — советский и российский футболист.